Bonou peut désigner :
Bonou, la commune du Bénin.
Bonou, la commune du Burkina Faso.

Homonymie de localités